Гусевка — наименование различных географических объектов в России и ближнем зарубежье.

Реки 
Саратовская область
 Гусевка — река в Балашовском и Самойловском районах Саратовской области, приток Елани.
 Гусевка — река, приток Терсы.

Свердловская область
 Гусевка — река в Серовском городском округе, приток Сотрины.

Населённые пункты

Россия 
Республика Алтай
 Гусевка — село в Майминском районе.
 Гусевка — село в Чойском районе.
Республика Башкортостан
 Гусевка — деревня в Салаватском районе.
Республика Крым
 Гусевка — исчезнувшее село в Раздольненском районе.
Волгоградская область
 Гусевка — село в Ольховском районе Волгоградской области.
Воронежская область
 Гусевка — посёлок в Аннинском районе.
Калининградская область
 Гусевка — посёлок в Зеленоградском районе.
Калужская область
 Гусевка — деревня в Людиновском районе.
Липецкая область
 Гусевка — деревня в Данковском районе.
Саратовская область
 Гусевка — село в Балашовском районе.
Свердловская область
 Гусевка — посёлок в городском округе Ревда.
Смоленская область
 Гусевка — деревня в Вяземском районе.
Тамбовская область
 Гусевка — деревня в Бондарском районе.
 Гусёвка — село в Гавриловском районе.
Хабаровский край
 Гусевка — село в Солнечном районе.

Украина 
 Гусевка — село в Великобурлукский район Харьковской области.

Остановочный пункт 
 Гусевка — остановочный пункт Свердловской железной дороги в городском округе Ревда Свердловской области.

См. также 
 Гусевка 2-я
 Гусев
 Гусево
 Гусевский (значения)